Фик Ілля Михайлович
 Фик Михайло Ілліч